Contention peut faire référence à:
 dans le domaine médical, la contention représente tout dispositif destiné à une immobilisation de tout ou partie du corps ;
 en dentisterie, dispositif pour maintenir une dent branlante ;
 en orthodontie, la contention est un dispositif intra-oral pour maintenir la position correcte des dents et des mâchoires obtenue à la fin d'un traitement actif ;
 dans le milieu de l'élevage, la contention est un ensemble de techniques et de matériels destinés à immobiliser le bétail, pour le calmer et le manipuler avec une sécurité accrue (pour l'animal et l'éleveur), par rapport à un animal manipulé sans contention ;
 en informatique, par anglicisme sémantique on parle de contention plutôt que d'utiliser les termes français de saturation, étranglement ou sous-capacité pour désigner les situations où la capacité d'une ressource à traiter une charge ou des demandes arrivent en limite soit par sur-sollicitation en provenance d'une entité, soit par plusieurs entités cherchant à accéder concurremment à une ressource partagée ;
 en télécommunication, il s'agit du mode de fonctionnement d'un canal sur lequel plusieurs entités peuvent émettre en même temps. Il faut alors prévoir un système de gestion des collisions ;
 en électronique, on parle de contention lorsque plusieurs sorties se trouvent sur le même signal.